Пя́тый Донско́й прое́зд (название с 1920 года; 24 октября 1966 года часть проезда была выделена в улицу Орджоникидзе) — проезд в Южном административном округе города Москвы на территории Донского района.

История 
Проезд получил своё название в 1920 году по близости к Донскому монастырю и прилегавшей к нему Донской монастырской слободе. 24 октября 1966 года часть проезда была выделена в улицу Орджоникидзе.

Расположение 
Пятый Донской проезд проходит от улицы Орджоникидзе на юго-восток, с северо-востока к нему примыкает Второй Верхний Михайловский проезд, Пятый Донской проезд поворачивает на юго-запад, пересекает Верхний Михайловский Поперечный проезд, проходит до Третьего транспортного кольца, поворачивает на северо-запад и проходит параллельно Третьему транспортному кольцу до транспортной развязки с улицей Вавилова. Нумерация домов начинается от улицы Орджоникидзе.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 д. 15 — Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков;
 д. 21а — детская психиатрическая больница № 6.

Транспорт

Наземный транспорт 
По 5-му Донскому проезду не проходят маршруты наземного общественного транспорта. У южного конца проезда, на Канатчиковском проезде, расположена остановка автобуса малой вместимости 317 «5-й Донской проезд». У северного конца проезда, на улице Орджоникидзе, расположена остановка трамваев 14, 39 «Университет Дружбы Народов».

Метро 
 Станция метро «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии — западнее проезда, на пересечении Третьего транспортного кольца с улицей Вавилова и Ленинским проспектом.
 Станция метро «Шаболовская» Калужско-Рижской линии — северо-восточнее проезда, на улице Шаболовке.

Интересные факты 
 Дома 19, 21, 21а, 23 (с корпусами — всего 60 зданий, в том числе детская психиатрическая больница № 6 и жилые дома) по 5-му Донскому проезду занимают квартал, отделённый от самого проезда Третьим транспортным кольцом (с юго-запада квартал ограничен Канатчиковским проездом).

См. также 
 Донская улица (Москва)
 Донская площадь
 Первый Донской проезд (Москва)
 Второй Донской проезд (Москва)
 Третий Донской проезд (Москва)
 Четвёртый Донской проезд (Москва)
 Донской район (Москва)
 Донская слобода
 Донской монастырь

Примечания

Ссылки 
 

Проезды Москвы